Municipio de Sharon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sharon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Sharon (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Sharon (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Sharon (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Sharon (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Sharon (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Sharon (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Sharon (condado de Barber, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barber.
 Municipio de Sharon (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Sharon (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.
 Municipio de Sharon (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.
 Municipio de Sharon (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Sharon (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Sharon (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Sharon (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Sharon (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.